Голдобина:
 Голдобина — яма от воздействия воды и транспорта на дороге.

Фамилия 
 Шадрина (Голдобина), Лидия Михайловна (1924—2016) — колхозница, Герой Социалистического Труда
 Голдобина, Татьяна Владимировна (род. 1975) — российская спортсменка-стрелок.